

Sigle 
 Canadian Space Agency – agenzia spaziale canadese
 Canadian Soccer Association – federazione calcistica del Canada
 Canadian Standards Association – Associazione Canadese sugli Standard
 Casting Society of America
 Center for Spiritual Awareness – organizzazione spirituale fondata da Roy Eugene Davis
 Central Statistical Agency – istituto statistico etiopico
 Centro Servizi Amministrativi – organismi territoriali del ministero della pubblica istruzione
 Centro sociale autogestito – particolare forma di centro sociale
 Centro Sportivo Alagoano – società calcistica brasiliana
 Comando Squadra Aerea – organismo dell'Aeronautica Militare Italiana
 Community-Supported Agriculture – acronimo inglese indicante l'Agricoltura civica
 Competition Stableford Adjustment – nel golf è un metodo per calcolare i punteggi in una partita
 Confederate States of America – sigla originale degli Stati Confederati d'America durante la Guerra di Secessione
 Conseil supérieur de l'audiovisuel – organismo di controllo radiotelevisivo francese
 Convoglio Servizio Aeroportuale – treno delle Ferrovie Nord prodotto da Alstom
 CSA – società di database
 Communication Streaming Architecture – protocollo di comunicazione sviluppato da Intel

Codici 
 CSA – codice vettore ICAO di Czech Airlines
 CSA – codice ISO 639-3 della lingua chinanteca chiltepeca

Religione 
 C.S.A. – Fratelli di San Luigi Gonzaga
 C.S.A. – Suore dei Santi Angeli
 C.S.A. – Suore di Sant'Agnese